Оберндорф-ам-Неккар () — місто в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг. Підпорядковується адміністративному округу Фрайбург. Входить до складу району Ротвайль.

Площа — 55,93 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Міста Баден-Вюртембергу